BC2 kan syfta på:

 BC2 (liggvagn) – en svensk järnvägsvagn
 BF:BC2 – ett datorspel, se  Battlefield: Bad Company 2